Carl Ekman ist der Name folgender Personen:

*Carl Daniel Ekman (1845–1904), schwedischer Chemieingenieur und Erfinder
 Carl Edvard Ekman (1826–1903), schwedischer Industrieller
 Carl Gustaf Ekman (1872–1945), schwedischer Politiker